Reichstagswahlkreis 19 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Danzig 2, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Westfalen-Nord, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Hessen-Nassau, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933